Појам Катарина од Шведске може да се односи на:
 Катарина од Шведске, грофица од Клебурга,
 Катарина Васа од Шведске,